San Giuliano pode ser:
 San Giuliano Milanese, comuna italiana da Lombardia
 San Giuliano del Sannio, comuna italiana do Molise
 San Giuliano Terme, comuna italiana da Toscana
 San Giuliano di Puglia, comuna italiana do Molise

Desambiguações de topônimos